Кривия:
 Кривия — историко-культурная область, расположенная в верхнем и среднем течении Западной Двины.
 Кривия (общественное объединение) — национальное общественное объединение белорусов в Литовской Республике.